Nadvornik ist der Familienname folgender Personen:
 Petra Nadvornik (* 1960), deutsche Opernsängerin